Івановський — мис на острові Кунашир
 18814 Івановський — астероїд головного поясу

 Івановський Георгій Іванович (1906—1985) — український радянський господарський діяч
 Івановський Дмитро Йосипович (1864—1920) — російський фізіолог рослин і мікробіолог, основоположник вірусології
 Івановський Євген Пилипович (1918—1991) — радянський військовий діяч, генерал армії
 Іво Івановський (1978) — македонський державний діяч
 Івановський Ігнатій Олександрович (1858 — не раніше 1926) — український та російський юрист (державознавець та міжнародник)
 Мирко Івановський (1989) — македонський футболіст
 Івановський Олександр Вікторович (1881—1968) — російський кінорежисер
 Івановський Ростислав Олександрович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Симон (Івановський) (1888—1966) — архієрей Польської православної церкви та Української автономної православної церкви
 Филип Івановський (1985) — македонський футболіст

Івановський — хутір, Острогозький район, Воронезька область
 Івановський — селище, Уфимський міський округ, Башкортостан

Див. також 
 Івановський п'ятачок
 Івановський район
 Івановська
 Івановське

Українські прізвища
Російські прізвища
Білоруські прізвища
Македонські прізвища